Bonfons Cruchot, un personnage fictif de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac ;
Maître Cruchot, un personnage fictif de la même œuvre ;
Ludovic Cruchot, un personnage fictif de la série de films du Gendarme de Saint-Tropez;